Edgerton bezeichnet mehrere Orte:

in England:
 Edgerton (West Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Edgerton (Indiana), im Allen County
 Edgerton (Kansas), im Johnson County
 Edgerton (Michigan), im Kent County
 Edgerton (Minnesota), im Pipestone County
 Edgerton (Missouri), im Platte County
 Edgerton (Ohio), im Williams County
 Edgerton (Virginia), im Brunswick County
 Edgerton (Wisconsin), im Rock und im Dane County
 Edgerton (Wyoming), im Natrona County
 Edgerton Beach Park, im Dane County, Wisconsin
 Edgerton Junction, im Platte County, Missouri

und in Kanada:
 Edgerton (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

im NRHP gelistete Objekte:
 Edgerton (New Haven), in New Haven, Connecticut, ID-Nr. 88001469
 Edgerton Depot, in Edgerton, Wisconsin, ID-Nr. 98000283
 Edgerton House, in Gunnison, Connecticut, ID-Nr. 98000293
 Edgerton Post Office, in Edgerton, Wisconsin, ID-Nr. 00001239
 Edgerton Public Grade Schools, in Edgerton, Wisconsin, ID-Nr. 86003568

Personen:
 Alfred Peck Edgerton (1813–1897), US-amerikanischer Politiker
 Alonzo J. Edgerton (1827–1896), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 David Edgerton (1927–2018), US-amerikanischer Unternehmer
 Devin Edgerton (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Edge Edgerton († 2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Franklin Edgerton (1885–1963), US-amerikanischer Linguist
 Glen Edgar Edgerton (1887–1956), US-amerikanischer Offizier
 Harold Eugene Edgerton (1903–1990), amerikanischer Elektroingenieur, Erfinder des Stroboskops
 Joel Edgerton (* 1974), australischer Filmschauspieler
 Joseph K. Edgerton (1818–1893), US-amerikanischer Politiker
 Khia Edgerton (1978–2008), US-amerikanische DJ
 Nash Edgerton (* 1973), australischer Stuntman, Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Robert B. Edgerton (1931–2016), US-amerikanischer Anthropologe
 Sidney Edgerton (1818–1900), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 (11726) Edgerton, Asteroid